

Patronyme 
 Auguste Biaggi, (1878-1965), sculpteur français.
 Jean-Baptiste Biaggi (1918-2009), avocat et homme politique français.
 Girolamo Alessandro Biaggi (1819-1897), compositeur italien.
 Mario Biaggi (1917-2015), homme politique américain.
 Max Biaggi (né en 1971), pilote de vitesse moto italien.

Homonymie
Homonymie de patronyme